RMP steht für:
 Radical Movies Production, deutsche Filmproduktionsfirma
 Rhein Main Presse, siehe Verlagsgruppe Rhein Main
 Rifampicin, bakterizid wirksames Antibiotikum aus der Gruppe der Ansamycine
 Royal Melbourne Philharmonic, Australiens älteste Kultureinrichtung
 Royal Military Police, die Militärpolizei der British Army
 Rampart Airport (IATA-Code), Flughafen von Rampart (Alaska), Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska

rmp steht für:
 Rempi (ISO-639-3-Code), eine der Madang-Adelbert-Range-Sprachen

Abkürzung